Самария може да се отнася за:

 Самария – столицата на Израелското царство (Северното царство) от около 930 до 720 г. пр.н.е.;
 Самария — историко-географска област в Израел/Западния бряг;
 Самария — пролом на остров Крит, Гърция, около който е създаден национален парк.